Sikorski (ženská forma: Sikorska) je polské příjmení. V roce 2014 je v Polsku používalo 18 253 žen a 17 339 mužů.

Osoby s příjmením Sikorski 
 Adam Sikorski (nar. 1948) – historik, novinář
 Bogdan Marian Sikorski (1920–1988) – biskup plocké diacéze
 Franciszek Sikorski (1889–1940) – divizní generáł polské armády
 Igor Sikorski (1889–1972) – konstruktér helikoptér
 Janusz Sikorski (1950–1995) – polský písničkář
 Jerzy Sikorski (nar. 1954) – polský sochař
 Jerzy Sikorski (nar. 1935) – polský historik
 Józef Sikorski (1942–2012) – polský kytarista a skladatel
 Kazimierz Sikorski (1895–1986) – polský hudební skladatel a muzkolog
 Krystian Sikorski (nar. 1961) – polský hokejista
 Radosław Sikorski (nar. 1963) – bývalý polský ministr zahraničí
 Roman Sikorski (1920–1983) – polský matematik
 Tadeusz Sikorski (1851–1937) – haličský inženýr a politik
 Władysław Sikorski (1881–1943) –  polský generál a předseda polské exilové vlády za 2. světové války.

Jiné významy 
 Sikorsky – planetka hlavního pásu (10 090)
 Sikorsky Aircraft Corporation – americký výrobce letadel a helikoptér

Reference 

Polská příjmení